Trésor peut faire référence à :

Objets de valeur accumulés et catégories dérivées 
Le trésor au sens liminaire et moderne du terme rapporte à un amoncellement objets précieux accumulés sous la forme d'un dépôt protégé. Le fait que le trésor soit dissimulé, gardé, et finisse par éventuellement se perdre, n'est qu'une conséquence du statut originel que prennent ces objets en étant réunis ensemble. Découvrir un trésor c'est trouver un dépôt oublié comprenant plusieurs objets précieux.

Ce mot induit cependant d'autres occurrences :
 durant l'Antiquité, par exemple en Grèce ancienne, on appelle thēsauros (), un bâtiment dans lequel sont entreposées des offrandes : le dépôt et le lieu destiné à abriter celui-ci porte le même nom. L'origine rurale de ce mot semble attestée et pourrait provenir de la pratique qui consistait à remiser le blé de la première moisson en un grenier, d'où la connotation de richesse, de prévoyance et de remerciement aux dieux (ici, Déméter). ;
 la notion de trésor en tant qu'accumulation de biens précieux concerne, jusqu'à la fin du Moyen Âge, un ensemble d'objets à forte valeur symbolique (et pas uniquement composé de matériaux précieux) réunis par une autorité princière ou ecclésiastique en un lieu de conservation : par exemple, en des armoires et des reliquaires comme pour le trésor de Saint-Denis ou le trésor de Saint Marc (Venise) ; en une pièce gardée comme la bibliothèque de livres précieux de Charles V de France, etc. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, on parle de « trésor » pour qualifier les possessions constitués d'objets singuliers, rares, curieux, artistiques, aussi bien présents chez un riche particulier, par exemple à Venise. Ensuite, à partir de la Renaissance, on parle de collection ;
 le trésor liturgique présenté dans une église, un monastère ou une cathédrale ;
 le trésor comme organisme chargé de l'administration des biens de la paroisse fabrique ;
 le Trésor royal, puis le Trésor public sont, quant à eux, un service d'État centralisant les flux de fonds publics ;
 au Japon, la notion de trésor national renvoie à un bien culturel important de la nation ;
 en France, un trésor national constitue une catégorie juridique visant à empêcher l'éparpillement ou la dilution du patrimoine en dehors des frontières du pays ;
 un trésor humain vivant (catégorie Unesco) est une personne qui possède à un haut niveau les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour interpréter ou recréer des éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Patronyme 

 Marius Trésor (1950-), un joueur de football français,

Divers 

 Trésor, un roman de Clive Cussler paru en 1988 ;
 Trésor, un film français sorti en 2009 ;
 Tresor, un label allemand de musiques électroniques et un club mondialement célèbre ;
 Trésor, un parfum fabriqué par Lancôme ;
 Trésor, album de la chanteuse Kenza Farah.

Voir aussi 

 
 , trésor en anglais

Références 

Homonymie de titre